Peregrin nima več cerkve v Sloveniji (edina je bila v Piranu)
 Za Polono glej Apolonija

Pankracij 

|-
| 
| Pankracij
| Griže
| Griže
| CE
|-
| 
| Pankracij
| Klance
| Stari trg pri Ložu
| LJ
|-
| 
| Pankracij
| Lemberg pri Šmarju
| Sladka Gora
| CE
|-
| 
| Pankracij
| Ponikva pri Žalcu
| Gornja Ponikva
| CE
|-
| 
| Pankracij
| Radelca
| Remšnik
| MB
|-
| 
| Pankracij
| Slovenj Gradec
| Stari trg pri Slovenj Gradcu
| MB
|}

Pantaleon 

|-
| 
| Pantaleon
| Hotična
| Hrpelje - Kozina
| KP
|}

Pavel 

 Glej tudi:
 Peter in Pavel
 Janez Krstnik in Pavel

|-
| 
| Pavel
| Brezje pri Dovškem
| Senovo
| CE
|-
| 
| Pavel
| Črnotiče
| Predloka
| KP
|-
| 
| Pavel
| Dolenji Podboršt
| Mirna Peč
| NM
|-
| 
| Pavel
| Gorica
| Leskovec pri Krškem
| NM
|-
| 
| Pavel
| Križ
| Komenda
| LJ
|-
| 
| Pavel
| Mavčiče
| Mavčiče
| LJ
|-
| 
| Pavel
| Planina
| Planina
| KP
|-
| 
| Pavel
| Podpeč pod Skalo
| Sv. Križ - Gabrovka
| NM
|-
| 
| Pavel
| Prebold
| Prebold
| CE
|-
| 
| Pavel
| Ročinj
| Kanal
| KP
|-
| 
| Pavel
| Stara Fužina
| Srednja vas v Bohinju
| LJ
|-
| 
| Pavel
| Stara Oselica
| Stara Oselica
| LJ
|-
| 
| Pavel
| Straža
| Cerkno
| KP
|-
| 
| Pavel
| Šentpavel
| Sostro
| LJ
|-
| 
| Pavel
| Šentpavel na Dolenjskem
| Šentvid pri Stični
| LJ
|-
| 
| Pavel
| Šentpavel pri Domžalah
| Sv. Jakob ob Savi
| LJ
|-
| 
| Pavel
| Vinkov Vrh
| Žužemberk
| NM
|-
| 
| Pavel
| Vrhnika
| Vrhnika
| LJ
|-
| 
| Pavel
| Vrtovin
| Kamnje
| KP
|-
| 
| Pavel
| Zagorje
| Zagorje
| KP
|-
| 
| Pavel
| Žerovnica
| Grahovo
| LJ
|}

Peter 

 Glej tudi: Peter in Pavel

|-
| 
| Peter
| Ajba
| Kanal
| KP
|-
| 
| Peter
| Bistrica ob Sotli
| Sv. Peter pod Svetimi gorami
| CE
|-
| 
| Peter
| Blagovica
| Blagovica
| LJ
|-
| 
| Peter
| Bočna
| Bočna
| CE
|-
| 
| Peter
| Bodovlje
| Škofja Loka
| LJ
|-
| 
| Peter
| Črna pri Kamniku
| Kamnik
| LJ
|-
| 
| Peter
| Črnomelj
| Črnomelj
| NM
|-
| 
| Peter
| Dob pri Šentvidu
| Šentvid pri Stični
| LJ
|-
| 
| Peter
| Dobravlje
| Vipavski Križ
| KP
|-
| 
| Peter
| Drašiči
| Metlika
| NM
|-
| 
| Peter
| Dvor pri Polhovem Gradcu
| Polhov Gradec
| LJ
|-
| 
| Peter
| Gabrovica pri Komnu
| Komen
| KP
|-
| 
| Peter
| Golče
| Sveta gora
| LJ
|-
| 
| Peter
| Goriče
| Hrenovice
| KP
|-
| 
| Peter
| Gornja Radgona
| Gornja Radgona
| MS
|-
| 
| Peter
| Gradišče
| Primskovo na Dolenjskem
| LJ
|-
| 
| Peter
| Grgar
| Grgar
| KP
|-
| 
| Peter
| Ilirska Bistrica
| Ilirska Bistrica
| KP
|-
| 
| Peter
| Jezero
| Trebnje
| NM
|-
| 
| Peter
| Ježni Vrh
| Primskovo na Dolenjskem
| LJ
|-
| 
| Peter
| Kamni Vrh pri Ambrusu
| Ambrus
| NM
|-
| 
| Peter
| Klanec pri Kozini
| Hrpelje - Kozina
| KP
|-
| 
| Peter
| Komenda
| Komenda
| LJ
|-
| 
| Peter
| Korita
| Dobrnič
| NM
|-
| 
| Peter
| Koritnica
| Raka
| NM
|-
| 
| Peter
| Kristan Vrh
| Sv. Peter na Kristan Vrhu
| CE
|-
| 
| Peter
| Ladja
| Sora
| LJ
|-
| 
| Peter
| Livek
| Kobarid
| KP
|-
| 
| Peter
| Ljubljana
| Ljubljana - Sv. Peter
| LJ
|-
| 
| Peter
| Loje
| Most na Soči
| KP
|-
| 
| Peter
| Lož
| Stari trg pri Ložu
| LJ
|-
| 
| Peter
| Malečnik
| Sv. Peter pri Mariboru
| MB
|-
| 
| Peter
| Muta
| Muta
| MB
|-
| 
| Peter
| Naklo
| Naklo
| LJ
|-
| 
| Peter
| Obrh pri Dragatušu
| Dragatuš
| NM
|-
| 
| Peter
| Olešče
| Sv. Rupert nad Laškim
| CE
|-
| 
| Peter
| Otiški Vrh
| Sv. Peter na Kronski gori
| MB
|-
| 
| Peter
| Otočec
| Št. Peter - Otočec
| NM
|-
| 
| Peter
| Piran
| Piran
| KP
|-
| 
| Peter
| Pivka
| Pivka
| KP
|-
| 
| Peter
| Poljče
| Begunje na Gorenjskem
| LJ
|-
| 
| Peter
| Povir
| Sežana
| KP
|-
| 
| Peter
| Preddvor
| Preddvor
| LJ
|-
| 
| Peter
| Pšata
| Sv. Jakob ob Savi
| LJ
|-
| 
| Peter
| Radeče
| Radeče
| LJ
|-
| 
| Peter
| Radovljica
| Radovljica
| LJ
|-
| 
| Peter
| Selca
| Selca
| LJ
|-
| 
| Peter
| Selo pri Mirni
| Mirna
| NM
|-
| 
| Peter
| Spodnji Log
| Stari trg ob Kolpi
| NM
|-
| 
| Peter
| Stankovo
| Čatež ob Savi
| NM
|-
| 
| Peter
| Studenec na Blokah
| Bloke
| LJ
|-
| 
| Peter
| Sveti Peter
| Krkavče
| KP
|-
| 
| Peter
| Šempeter pri Gorici
| Šempeter pri Gorici
| KP
|-
| 
| Peter
| Šempeter v Savinjski dolini
| Šempeter v Savinjski dolini
| CE
|-
| 
| Peter
| Temnica
| Kostanjevica na Krasu
| KP
|-
| 
| Peter
| Trebelno
| Trebelno
| NM
|-
| 
| Peter
| Vintarjevec
| Šmartno pri Litiji
| LJ
|-
| 
| Peter
| Vitovlje
| Osek
| KP
|-
| 
| Peter
| Volče
| Košana
| KP
|-
| 
| Peter
| Vrenska Gorca
| Buče
| CE
|-
| 
| Peter
| Vrh nad Želimljami
| Želimlje
| LJ
|-
| 
| Peter
| Zatolmin
| Tolmin
| KP
|-
| 
| Peter
| Zavodnje
| Zavodnje
| CE
|-
| 
| Peter
| Žiče
| Žiče
| MB
|}

Peter in Pavel 

 Glej tudi pravoslavno cerkev

|-
| 
| Peter in Pavel
| Brestanica
| Brestanica
| CE
|-
| 
| Peter in Pavel
| Dolenje Jezero
| Cerknica
| LJ
|-
| 
| Peter in Pavel
| Gažon
| Šmarje pri Kopru
| KP
|-
| 
| Peter in Pavel
| Gornje Ložine
| Stara Cerkev
| NM
|-
| 
| Peter in Pavel
| Hotiza
| Hotiza
| MS
|-
| 
| Peter in Pavel
| Lokovec
| Grgar
| KP
|-
| 
| Peter in Pavel
| Nozno
| Šlovrenc
| KP
|-
| 
| Peter in Pavel
| Osilnica
| Osilnica
| NM
|-
| 
| Peter in Pavel
| Prigorica
| Dolenja vas
| LJ
|-
| 
| Peter in Pavel
| Ptuj
| Ptuj - Sv. Peter in Pavel
| MB
|-
| 
| Peter in Pavel
| Spodnja Slivnica
| Grosuplje
| LJ
|-
| 
| Peter in Pavel
| Tisovec
| Struge
| LJ
|-
| 
| Peter in Pavel
| Tomaj
| Tomaj
| KP
|-
| 
| Peter in Pavel
| Veliko Mraševo
| Sv. Križ - Podbočje
| NM
|-
| 
| Peter in Pavel
| Veliko Tinje
| Tinje
| MB
|-
| 
| Peter in Pavel
| Vitanje
| Vitanje
| CE
|-
| 
| Peter in Pavel
| Vrhpolje pri Moravčah
| Vrhpolje
| LJ
|-
| 
| Peter in Pavel
| Zagorje ob Savi
| Zagorje ob Savi
| LJ
|}

Primož in Felicijan 

|-
| 
| Primož in Felicijan
| Bavdek
| Rob
| LJ
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Bločice
| Grahovo
| LJ
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Črna pri Kamniku
| Kamnik
| LJ
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Florjan pri Gornjem Gradu
| Gornji Grad
| CE
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Gabrovka pri Zagradcu
| Zagradec
| NM
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Gabrška Gora
| Poljane nad Škofjo Loko
| LJ
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Gorenja Lepa vas
| Sv. Duh - Veliki Trn
| NM
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Gorenje Karteljevo
| Mirna Peč
| NM
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Gradišče
| Želimlje
| LJ
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Gradišče pri Materiji
| Hrpelje - Kozina
| KP
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Gubno
| Pilštanj
| CE
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Jamnik
| Besnica
| LJ
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Kanalski Lom
| Most na Soči
| KP
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Kremen
| Videm - Krško
| CE
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Lašče
| Žužemberk
| NM
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Logje
| Kobarid
| KP
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Loka pri Mengšu
| Mengeš
| LJ
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Mrzla Planina
| Zabukovje
| CE
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Osredek
| Sv. Vid nad Cerknico
| LJ
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Osredek pri Krmelju
| Šentjanž
| NM
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Otok
| Stari trg pri Ložu
| LJ
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Primož
| Studenec
| NM
|-
| 
| Primož
| Primož pri Ljubnem
| Ljubno ob Savinji
| CE
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Primož pri Šentjurju
| Šentjur pri Celju
| CE
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Ratje
| Hinje
| NM
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Razbor pri Čemšeniku
| Čemšenik
| LJ
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Semič
| Semič
| NM
|-
| 
| Primož
| Sveti Primož na Pohorju
| Sv. Primož na Pohorju
| MB
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Sveti Primož nad Muto
| Muta
| MB
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Tirna
| Sveta gora
| LJ
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Veliki Cerovec
| Stopiče
| NM
|-
| 
| Primož in Felicijan
| Vrhpolje
| Vrhpolje
| KP
|}

Seznami cerkva v Sloveniji